Skylark, qui est en anglais le nom de l'alouette, peut désigner :

Automobile 
 Buick Skylark un modèle d'automobile introduit en 1953 de la marque américaine Buick.

Aéronautique 
 Skylark un modèle d'avion léger du constructeur Cessna
 Skylark une fusée-sonde du Royaume-Uni
 Skylark II un drone tactique du constructeur israélien Elbit
 Slingsby T.37 Skylark 1 un planeur monoplace
 Slingsby T.41 Skylark 2 un planeur monoplace
 Slingsby T.43 Skylark 3 un planeur monoplace
 Slingsby T.50 Skylark 4 un planeur monoplace
 Skylark une constellation de satellites consacrés à la veille spatiale.

Navires 
 , chasseur de mines américains de la classe Auk
 , navire de support pour sous-marins de la classe Penguin

Cinéma 
 Skylark, titre original d'un film américain de Mark Sandrich sorti en 1941
 Skylark, titre original d'un téléfilm américain réalisé par Joseph Sargent

Musique 
 Skylark, un standard de jazz composé par Hoagy Carmichael, avec des paroles de Johnny Mercer
 Skylark, un album de Renee Olstead
 , un album de Paul Desmond
 , un album de Shirley Scott
 , un album de George Cables

Nom de plume 
 Skylark, nom de plume utilisé par l'écrivain américain Jeffery Jerome Lloyd (né en 1957), plus connu sous le nom de Aberjhani.

Nom de plume